Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1923 го́да () — второй розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1923 году
1923 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу